El término Zappa puede referirse a:

 Frank Zappa, músico y compositor estadounidense
 Moon Unit Zappa, hija de Frank Zappa.
 Dweezil Zappa, hijo de Frank Zappa.
 Ahmet Zappa, hijo de Frank Zappa.
 Diva Zappa, hija de Frank Zappa.
 Gail Zappa, viuda de Frank Zappa.
 Francesco Zappa, compositor italiano del siglo XVII.
 Gilberto Zappa, historietista brasilero, creador de Gervásio e Jandira.
 Zappa (ajedrez), programa de ajedrez que ganó la 13.ª World Computer Chess Championship.
 Zappa (Guilty Gear) personaje del juego del mismo nombre 'Guilty Gear'.
 Zappa (género), un género de pez.
 Zappa (película), película danesa.
 (16745) Zappa, un asteroide del cinturón de asteroides.